Тенери́фе () — самый крупный остров в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане. С относительно небольшой площадью в 2034,38 км² и населением в 906 800 человек, что составляет 43 % численности населения всего архипелага, он является самым населённым в Испании. Он занимает центральное положение относительно островов архипелага и вместе с тремя соседними островами Пальма, Гомера и Иерро входит в состав провинции Санта-Крус-де-Тенерифе с административным центром в одноимённом городе.

Топонимика 

Существует несколько названий, которые различные народы давали данному острову на протяжении всей истории. В частности, гуанчи называли его «Achinet» (Ачинет) или «Chenet» (Чинет), — в различных литературных источниках встречаются либо тот, либо другой вариант. Древние римляне называли его «Nivaria» (Нивария) от латинского слова nix (Никс), означавшего снег, что даёт чёткое указание на заснеженный пик вулкана Тейде. Древнеримский политический деятель и адвокат Плиний Младший (I век) приводит рассказ об экспедиции, которую берберский король Юба II послал на Канарские острова и Мадейру. Среди других диковин экспедиция привезла оттуда огромных собак, которых они называли canaria, за что и сами острова получили название Канарских от латинского слова canis (собака). С другой стороны, на некоторых картах XIV—XV веков данный остров встречался под названием «Isla del Infierno» (Исла дель Инферно), буквально переводящееся как «Остров Ада», что, вероятно, также связано с вулканической активностью вулкана Тейде.

Относительно происхождения нынешнего названия острова существует несколько версий. По одной из них, название осталось от испанских завоевателей XV века, которых поражала внешность коренного населения: это были высокие, белокожие, рыжеволосые и голубоглазые люди, племена которых назывались «гуанчи». По другой, название связано с цветом снежной вершины острова, на которую, как на маяк, ориентировались моряки. По третьей, название пошло от имени менсея (короля) народа гуанчи Тинерфе, который долгое время единолично управлял всем островом и при котором остров достиг невиданной ранее мощи и процветания.

Согласно общепринятой версии, современное название острова происходит от двух слов «tene» (гора) и «ife» (белый), которыми остров называли выходцы с острова Ла-Пальма. Впоследствии, после колонизации, испанизация названия привела к объединению этих двух слов и добавлению звука «р», что в результате дало привычное теперь название «Тенерифе».

История

Доколониальный период 

Когда острова были заселены людьми, доподлинно не известно. Первое письменное свидетельство встречено у Плиния: люди на острове появились примерно между V веком до н. э. и началом нашей эры — это были гуанчи. Около 2000 лет они были единственными обитателями острова, развиваясь в полной изоляции и пытаясь наилучшим образом адаптироваться к окружающей среде, пока этот процесс не был прерван появлением испанцев в 1496 году. В связи с недостатком сырья, в первую очередь полезных ископаемых, на бытовом уровне гуанчи жили в каменном веке — они занимались скотоводством, примитивным земледелием, собирательством, рыбной ловлей и сбором моллюсков, а также кустарным промыслом. Для гуанчей характерно многобожество с элементами анимизма. На острове до сих пор сохранилось множество идолов, посвящённых этим богам, а на скалах найдены так до сих пор и не расшифрованные разноцветные петроглифы. Общими для аборигенов Канарских островов были вера и поклонение вездесущему существу, которому делались подношения с просьбой о защите и хороших урожаях, а также вера в духов добра и зла. На островах широко практиковалась мумификация. Начало года на всех островах приходилось на июнь, когда собирали урожай и устраивали праздники. Места, предназначенные для судебных разбирательств, устраивались в форме круга и обычно находились на возвышении. Также для племён были характерны танцы и ритуалы, связанные с боями и охотой.

В целом гуанчи отличались высокой социальной организацией. Общество было разделено на страты, принадлежность к которым определялось богатством человека, измерявшимся в количестве голов скота. Страты разделяли население на «дворян» и простой народ, над которыми находился король (исп. Mencey).

Приблизительно за 100 лет до завоевания, на юге жил легендарный король Тинерфе Великий из Адехе, который сумел объединить под своей властью весь остров и при котором Тенерифе достиг своего максимального процветания. После своей смерти король оставил остров в наследство своим сыновьям. Они разделили остров на девять королевств (исп. menceyatos), ставших позднее прообразами нынешних муниципалитетов. Также существовала независимая территория Ахименейато (исп. achimenceyatos) (Пунта-дель-Идальго), управляемая Агуауко (исп. Aguahuco), «бедным дворянином», незаконнорожденным сыном Тинерфе и Зебензуи. Во время завоевания в королевствах правили прямые наследники сыновей Тинерфе, за исключением Бенкомо (исп. Bencomo), у которого было два предшественника — Имобах и Бентенухья. Большинство имён, фигурирующих в истории острова, взяты из книги Румеу де Армаса «Завоевание Тенерифе» семнадцатого века, которая носит ярко выраженный литературный характер. Имена королей и царств имеют некоторую историческую основу, но они являются персонажами.

Испанская колонизация 

В декабре 1493 года испанский конкистадор Алонсо де Луго получил от католических королей подтверждение своего права на завоевание острова Тенерифе (к тому времени большая часть Канарских островов уже была завоёвана). Выступив из Гран-Канарии, в апреле 1494 года завоеватель высадился на побережье современного Санта-Крус-де-Тенерифе вместе с 2000 пехотинцами и 200 всадниками. После постройки небольшой крепости он начал продвигаться вглубь острова.

Среди menceyes, возглавлявших различные королевства на острове, не было единства в отношении к испанскому вторжению. Некоторые из них были за сохранение мира, другие — за начало войны. К первым относились короли Анага, Гуимар, Абона и Адехе, ко вторым — короли Тегесте, Такоронте, Таоро, Икоде и Дауте. Они оказывали упорное сопротивление захватчикам на протяжении двух лет, в течение которых длилось завоевание острова. И хотя в самом начале испанские войска потерпели сокрушительное поражение в первой битве у Асентехо, техническое превосходство конкистадоров давало испанцам значительное преимущество и позволило им нанести аборигенам ряд поражений в , второй битве у Асентехо и в конце концов, к сентябрю 1496 года жители острова вынуждены были прекратить сопротивление.

После завоевания Тенерифе многие местные жители, особенно из числа сторонников войны, были обращены в рабство. А новые болезни, завезённые конкистадорами, в частности, грипп и оспа, к которым у гуанчей не было иммунитета, ещё сильнее их ослабили. Всё это позволило на протяжении следующего века производить массовую колонизацию острова иммигрантами с различных территорий растущей Испанской империи (Португалии, Фландрии, Италии и Германии).

Площадь лесов Тенерифе постепенно сокращалась по мере роста населения острова и занятия земель под сельское хозяйство, которое было необходимо, чтобы прокормить население острова и поставлять продукты питания на экспорт. Первоначально, начиная с 1520-х годов, земли использовались для выращивания сахарного тростника, а в дальнейшем и других культур, таких как виноград и бананы.

Военная история 

С установлением испанского владычества военная история острова не заканчивается. На протяжении колониальных войн XVI—XIX веков остров неоднократно подвергался нападениям не только пиратов, но и армий других держав, в первую очередь Англии. Среди них были такие личности, как адмирал Роберт Блейк, Уолтер Рэли, адмирал Джон Хокинс и капитан Вудс Роджерс. Но особое место среди военных конфликтов занимает нападение английского адмирала Горацио Нельсона в 1797 году .

В ночь на 25 июля англичане начали решающий штурм порта Санта-Крус. Эту атаку Нельсон возглавлял лично, но в самом начале высадки ядро попало в локоть адмирала, в результате чего он лишился руки и был срочно доставлен на корабль. В ходе ожесточённой обороны, организованной начальником гарнизона Антонио Гутьерресом, испанцы отбили атаку англичан, захватив большое количество пленных. Англичане были вынуждены капитулировать на условиях Гутьерреса. Он согласился отпустить пленных обратно на корабли в обмен на обещание Нельсона не атаковать более Канарские острова.

Эмиграция в Америку 
Тенерифе, как и другие Канарские острова, поддерживал тесные отношения со странами Латинской Америки. С самого начала колонизации Нового Света многие экспедиции делали остановки на острове по пути к Америке, во время которых к ним в поисках лучшей доли зачастую присоединялись и местные жители. Наряду с людьми с острова вывозили также отдельные виды растений и животных.

После полутора веков относительного роста населения на рубеже 1670-х годов сложности в торговле вызвали упадок в винодельческом секторе, который был основой благосостояния многих землевладельцев на острове. Наряду с этим примерно в это же время королевство Кастилии осознало необходимость скорейшего заселения пустующих территорий в Южной Америке с целью недопущения их захвата другими державами, как это уже произошло ранее с Ямайкой, колонизированной англичанами, или Французской Гвианой и Эспаньолой, отошедшими к Франции. Всё это вынудило многие семьи эмигрировать на Кубу и в Венесуэлу. Бурный рост сельского хозяйства, особенно какао в Венесуэле и табака на Кубе в конце XVII века и начале XVIII века ещё больше подстегнул отток населения с острова. Особенно силён он был в таких городах как Буэнависта-дель-Норте, Вилафлор и Эль-Саусаль, которые в тот период опустели почти полностью. Самым ярким примером этого переселения является Сан-Карлос-де-Тенерифе (исп. San Carlos de Tenerife) на окраине Санто-Доминго, который был основан в 1684 году в Доминиканской Республике исключительно выходцами с острова Тенерифе. В период с 1720 по 1730 год в общей сложности 176 семей переселились с Канарских островов на Пуэрто-Рико. Из них 26 семей в 1726 году эмигрировали в Америку, где участвовали в основании города Монтевидео. А четыре года спустя в 1730 году другая группа семей основала город Сан-Антонио на юге Техаса. Следующая волна эмиграции пришлась на 1777 и 1783 годы, когда выходцы из порта Санта-Крус-де-Тенерифе были отправлены в Луизиану, где участвовали в освоении Сен-Бернара.

Из-за экономических трудностей, обусловленных нехваткой сырья и удалённостью от Европы, эмиграция в Америку, особенно на Кубу и Венесуэлу, продолжалась также и на протяжении XIX века, вплоть до начала XX века. Однако десятилетия проведения , а также расцвет туристической индустрии позволили изменить и переломить ситуацию, и теперь многие из потомков переселенцев, покидавших остров на протяжении последних пяти веков, вновь возвращаются.

Новая история 
C началом XIX века остров по-прежнему оставался важным перевалочным пунктом на пути через Атлантический океан не только для торговых судов и переселенцев, но и для путешественников. Среди таковых были участники первого русского кругосветного плавания (1803—1806), английский натуралист Чарлз Дарвин во время своего кругосветного путешествия (1831 — октябрь 1836 года), а также российский этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

Первым, кто отметил особую красоту острова в своих публикациях, был немецкий натуралист Александр Гумбольдт, который во время своего путешествия в Америку в 1799 году, побывав на острове, совершил восхождение на вулкан Тейде. Туристы начали посещать остров лишь начиная с 1890 года, особенно в городах севернее Пуэрто-де-ла-Крус. 13 октября 1955 года правительство Испании присвоило Пуэрто-де-ла-Крус статус места, представляющего национальный туристический интерес.

С 1833 по 1927 год Санта-Крус-де-Тенерифе был единственной столицей Канарских островов, до тех пор, пока в 1927 году статус столицы не был присвоен ещё одному городу Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

В марте 1936 года на Тенерифе находился будущий испанский диктатор Франсиско Франко, который был отправлен сюда, подальше от центров власти, республиканским правительством, опасавшимся его возрастающего военно-политического влияния. Тем не менее, ему удалось организовать заговор среди военных, что в конечном итоге привело к началу гражданской войны и падению второй республики.

С островом Тенерифе также связана одна из крупнейших авиакатастроф в истории гражданской авиации. 27 марта 1977 года в результате столкновения на ВПП аэропорта Лос-Родеос двух Боингов 747 погибло 583 человека.

Места археологических раскопок 

На острове есть несколько археологических памятников периодов, предшествующих завоеванию. В основном это наскальные рисунки, которые можно встретить в пещерах по всему острову, но особенно их много на южном склоне вулкана Тэйде. Наиболее значимыми являются археологические раскопки в Лос-Камбадосе и Эль-Барранко — местностях, находящихся вблизи города Арона. Также большой интерес для археологов представляет пещера Ахбинико (англ. Cave of Achbinico), которая является первым христианским святилищем на Канарских островах. Святилище было таковым ещё до появления на острове испанцев, когда он был населён лишь аборигенами. Ещё одним местом, представляющим большой археологический интерес, является территория, которую занимало королевство . Вообще эти местности являются одними из самых богатых на археологические находки на всём острове. Здесь было найдено много мумий гуанчей и мумифицированных животных, а также камней с надписями, таких как «камень Анага». На противоположной стороне острова в муниципалитете Эль-Танке был найден другой камень с письменами, получивший название Камень Заната (исп. Piedra Zanata). Надписи на нём датируются V—VII веком и, вероятно, связаны с магическими верованиями гуанчей. Камень был найден в 1992 году рядом с горой Монтанья-де-Лас-Флорес и хранится в Музее природы и человека в городе Санта-Крус-де-Тенерифе.

Главной археологической достопримечательностью для туристов являются пирамиды Гуимар. До нашего времени сохранилось всего шесть ступенчатых пирамид из девяти, существовавших ранее. Они находятся на юго-востоке острова в окрестностях города Гуимар. Все они выложены из обработанных камней вулканического происхождения прямоугольной формы, верхние площадки и каждая ступень выровнены и аккуратно посыпаны гравием. Площадки перед началом строительства каждой пирамиды тщательно разравнивались, а угловые камни пирамид обтачивались. Их происхождение и предназначение до конца не ясно. По одной из версий пирамиды Гуимар обязаны своим появлением крестьянам, которые складывали друг на друга найденные во время работы на полях камни, по другой — они имеют сакральный смысл: все пирамиды имеют астрономическую ориентацию на солнце, а на вершине самой высокой из них в день летнего солнцестояния можно наблюдать двукратный заход солнца. Кроме того, испанские пирамиды очень напоминают по форме сооружения пирамид Перу и Мексики, а также башни Месопотамии.

Исторические извержения вулканов 
На сегодняшний день активность вулканов на Тенерифе сохраняется на довольно низком уровне и не представляет особой опасности для туристов и населения острова. Тем не менее, начиная с момента открытия острова в XV веке, извержения вулканов наблюдались неоднократно. Достоверно известно о пяти вулканических извержениях на острове. Первое из них состоялось в 1492 году, как раз в день открытия острова Христофором Колумбом: «Когда мы проходили около Тенерифе, мы наблюдали извержение вулкана. Дым и пламя, светящаяся лава, гул внутри Земли — все это приводило мою команду в ужас», — так писал Христофор Колумб в своём путевом дневнике. Сегодня считается, что он видел извержение вулкана Монтанья Ревентада, который расположен в 5—6 км к западу от Пико-дель-Тейде. В 1704—1705 годы произошло трещинное извержение сразу нескольких вулканов Фасния, Сьете-Фуэнтес и Лас-Аренас в различных местах острова. Спустя всего два года в 1706 году случилось извержение вулкана Монтанья-Негра в Гарачико, продолжающееся девять дней и нанёсшее значительный ущерб. Лавовый поток полностью разрушил город и порт Гарачико, который был расположен на побережье примерно в 8 километрах к северу от Монтанья Негра. И хотя человеческих жертв удалось избежать, экономические и социальные последствия этого извержения сказываются до сих пор. Оно привело к тому, что некогда крупнейший порт острова превратился в небольшой рыбацкий порт, а все крупные грузоперевозки переместились в город Пуэрто-де-ла-Крус. Последнее извержение XVIII века произошло в 1798 году в Лас-Каньядас на окраине Национального парка Тейде на южной стороне Пико-Вьехо. Оно началось 9 июня 1798 и продолжалось до 8 сентября того же года. Это самое длинное в истории острова извержение. И, наконец, 18 ноября 1909 года в муниципалитете Сантьяго-дель-Тейде взорвался вулкан , находящийся примерно в 10 км к западу от горы Тейде. В этот день проснулись три из девяти кратеров вулкана Чиньеро. Это было последнее извержение современности. Несмотря на геологическую активность, в результате этих извержений никто не пострадал.

География 

Остров находится между 28° и 29° N и меридианом 16° и 17° W, примерно в 300 км от африканского побережья и в 1000 км от Пиренейского полуострова. Он расположен к северу от тропика Рака, занимая центральное положение между другими Канарскими островами Гран-Канария, Гомера и Пальма. Тенерифе является крупнейшим островом архипелага с площадью поверхности 2,034,38 км² и имеет самую длинную береговую линию, составляющую 342 км. Остров по форме напоминает окорок. Его длина равняется 80—85 км (с северо-востока на юго-запад), а ширина — от 6—12 км (на северо-востоке) до 45—50 км (на юго-западе).

Кроме того, наивысшая точка острова — вулкан Тейде с высотой 3718 м над уровнем моря — является самой высокой точкой Испании и входит в тройку самых высоких вулканов в мире, если считать высоту от его основания, которое находится ниже уровня моря. По этой причине Тенерифе является десятым по высоте островом в мире. Тенерифе включает в себя около также 200 небольших бесплодных островков и крупных скал, включая Рокес-де-Анага, Роке-де-Гарачико и Фасния, которые суммарно добавляют ещё около 213 835 м² к общей площади острова.

Климат 

Благодаря своему тёплому и приятному климату Тенерифе известен на международном уровне как «Остров вечной весны» (). Остров, находящийся на широте пустыни Сахары, имеет круглогодичный тёплый климат. Температура колеблется в пределах 20—26 °C в зимнее время и 23—29 °C в летнее время.

Главную роль в формировании температуры играет океан. Поэтому здесь осенью тепло, а зимой нет холода, в отличие от континентальной Испании.

Образованный вулканической деятельностью хребет делит Тенерифе на две части — южную и северную, климат которых существенно различается. К северу от хребта климат гораздо более прохладный и сырой, а к югу — сухой и солнечный.

Источники воды 
Вулканическая почва Тенерифе имеет пористый характер и хорошо проницаема для воды, поэтому большая её часть, поступающая в виде дождя или конденсации в лесных районах острова, не задерживается на поверхности, а уходит глубоко в почву. По этой причине на острове практически отсутствуют реки и озёра, а основным источником пресной воды (90 %) являются скважины и водные галереи, которых на острове тысячи. Эти галереи очень опасны, поскольку заполнены вулканическими газами, в которых человек может быстро задохнуться.

Загрязнения окружающей среды 
Канарские острова имеют низкий уровень загрязнения воздуха из-за отсутствия крупной промышленности, а также благодаря сильным ветрам. Согласно официальным данным Министерства здравоохранения и промышленности Испании, Тенерифе является одним из самых чистых мест в стране с индексом загрязнения воздуха ниже среднего. Несмотря на это, на острове всё же присутствуют незначительные источники загрязнения, главными из которых являются нефтеперерабатывающий завод в Санта-Крусе, тепловые электростанции в Лас-Калетильясе и Гранадилье, а также автомобильный транспорт. Кроме того, на острове Тенерифе, как и на Ла Пальме, контролируется световое загрязнение, чтобы помочь астрономическим наблюдениям в обсерваториях, расположенных на вершинах острова. Морская вода у берегов острова, как правило, очень хорошего качества для купания, и все пляжи острова Тенерифе признаны пригодными для купания.

Геология острова 

Тенерифе — это геологически активный остров вулканического происхождения, который образовался в результате ряда последовательных вулканических извержений, продолжавшихся на протяжении всей истории острова. А в своём нынешнем виде остров сформировался около 3 млн лет назад путём слияния трёх островов, образуемых горными хребтами Анага, Тено и Валье-де-Сан-Лоренцо, из-за вулканических извержений вулкана Тейде.

Вулканическая природа острова привела к тому, что на нём преобладают породы известково-щелочной магматической серии, среди которых большинство составляют базальты, трахиты и фонолиты. Благодаря такому геологическому строению на относительно небольшой территории Тенерифе сосредоточены абсолютно разные пейзажи и наблюдается высокое биологическое разнообразие. Ущелья и густолиственные леса, вулканические пустыни и пляжи с чёрным или белым песком находятся на расстоянии всего нескольких километров друг от друга и образовались на различных этапах формирования Тенерифе и его плодородных вулканических почв. Скалы Конде, Ифонче и Тревехос являются яркими примерами результатов вулканической активности, а сосновый лес Корона-Форесталь демонстрирует прекрасную адаптацию деревьев к вулканической почве.

Геологическое происхождение 

По данным некоторых источников первые извержения на месте будущего острова начались порядка 20—50 млн лет назад. Считается, что самые древние из найденных на Тенерифе пород образовались около семи миллионов лет назад. До этого времени происходили лишь подводные извержения, когда магма из земной мантии под влиянием тектонической активности поднималась вдоль разломов и трещин, существовавших в океанической коре Африканской плиты. Эти разломы лежат вдоль структурных осей самого острова, что и определило его рельеф.

Подводные трещинные извержения характеризовались образованием подушечной лавы при быстром охлаждении магмы, когда она соприкасается с океанской водой. Эта подушечная лава накапливалась, создавая под водой основание острова. По мере приближения к поверхности моря и, как следствие, уменьшения давления воды, возрастала интенсивность выделения газов из магмы, извержения становились всё более бурными и имели более взрывной характер. После длительного накопления продуктов извержения в конце эпохи миоцена (около 7 млн лет назад) на поверхности моря начали подниматься три горных массива: Тено, Анага и Адехе. Эти зоны фактически были тремя отдельными островами, лежащими там, где сейчас находятся западная, восточная и южная оконечность Тенерифе.

Следующий вулканический цикл, названный постмиоценовым, начался около 3 млн лет назад. В это время в центральной части острова начали происходить гораздо более интенсивные извержения, которые по сути объединили Тено, Анага и Адехе в один остров, в результате чего вулкан Тейде принял нынешние форму и вид. Вулканическая деятельность этого периода характеризуется трещинным характером и базальтовым составом пород; судя по всему, сначала около 1 млн лет назад образовался дорсальный хребет со скоплениями лавы по краям, которые, действуя, как волнорез, защищали расположенную между ними «долину»: современные долины Ла-Оротава и Гуимар. Среди материалов преобладают трахиты и фонолиты. Согласно теории, выдвинутым Телесфоро Браво в 1962 году, в результате крупных оползней 800 000 лет образовались долины Гуимар и Ла-Оротава.

Ещё одним интересным моментом является то, что в конце этого этапа формирования острова произошёл большой оползень в центре Тенерифе, в результате которого появилась кальдера Лас-Каньядас. В этой кальдере около 200 000 лет назад стали возникать вулканические конусы — Пико-Вьехо и вулкан Тейде, а также другие центры извержений; они отвоёвывали землю у моря, постепенно формируя территорию архипелага. Именно в этот период Тенерифе приобретает современные вид и географию.​

Рельеф

Центральные области 

Самой высокой точкой центрального нагорья является пик Тейде, который возвышается на 3718 метров над уровнем моря, но если измерять его высоту от основания на дне океана, то она составит более чем 7500 метров, что делает его самой высокой точкой в Испании и Атлантическом океане в целом. Тейде — типичный стратовулкан, возникший внутри гигантской древней кальдеры, разделённой Рокес-де-Гарсия на две полукальдеры. Это геологически молодой вулкан, его возраст составляет всего около 200 тысяч лет. Тейде венчает кратер Пилон-де-Асукар, где до сих пор отмечается остаточная деятельность в форме фумарол и сольфатар при температуре 86 °C (температуре закипания воды на этой высоте). Из-за деятельности гидротермальных источников эти скалы приобрели зеленоватый оттенок.

Основными структурами центрального нагорья, помимо пика Тейде, являются кальдера Лас-Каньядас со стратовулканом Пико-Вьехо внутри, второй по высоте точкой острова. Эта кальдера площадью около 130 км возникла в ходе ряда геологических процессов. Внутри кальдеры возвышается старинный стратовулкан Пико-Вьехо, а вокруг него разбросаны многочисленные обломки пород и скальные структуры, наподобие скал де Гарсия и . К югу от Пико-Вьехо находятся скалы Горы Гуахара (исп. Montaña de Guajara), образующие амфитеатр вокруг кальдеры высотой до 2718 метров. У подножия этих скал расположен бессточный бассейн из мелких осадочных пород, более известный как равнина Уканка (исп. Llano de Ucanca).

Вулкан является символом Тенерифе и природным памятником Канарского архипелага. Его центральное положение, значительные размеры, снежный пейзаж придают ему неповторимую индивидуальность. С 1954 года вулкан Тейде и прилегающая к нему территория были объявлены национальным парком, а в июне 2007 года он был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тейде включён в список 16 вулканов десятилетия Международной ассоциацией вулканологии и химии земных недр (IAVCEI), которые заслуживают особого исследования в свете их истории, крупных разрушительных извержений и близости к густонаселённым районам.

Горные массивы 

Горный массив Анага (исп. Macizo de Anaga) расположен в северо-восточной части острова, и хотя средние высоты там небольшие, имеет сложный извилистый рельеф. Высшей точкой массива является гора , высотой 1024 метра. Поверхность массива покрыта густой сетью даек, пересекающих его крест накрест. На протяжении 5,7 млн лет, с момента своего образования, горные породы массива подвергались интенсивным эрозионным процессам, что в сочетании с сетью даек, покрывающей массив, привело к выходу на поверхность многочисленных скал из фонолита и трахита. Вместе с тем массив покрыт многочисленными глубокими оврагами с крутыми скалистыми склонами. Побережье массива Анага в основном представляет собой отвесные скалы, здесь очень мало пляжей, а те, что есть, приурочены к устьям оврагов и состоят из чёрного песка.

Горный массив Тено (исп. Macizo de Teno), также известный как Исла-Баха, расположен в северо-западной части острова и является несколько более древним, чем Анага. Возраст его пород составляет 7,4 млн лет. Как и у массива Анага, его поверхность изрезана многочисленными оврагами и ущельями, которые являются одной из главных достопримечательностей этого массива, часто посещаемой любителями пешего туризма. Наиболее известным является ущелье Маска, расположенное в Буэнависта-дель-Норте. А совсем рядом на южном побережье массива можно увидеть уникальный пейзаж — скалы , в переводе с испанского — скалы гигантов, образовавшиеся предположительно на самой ранней стадии формирования острова. Вертикальные отвесные стены местами высотой до 500 метров уходят в глубину всего на 30 метров. Такую форму они приобрели благодаря геологической деятельности и эрозии под воздействием морских волн. Здесь также изредка встречаются выходящие к берегу овраги, в устьях которых образуются песчаные и галечные пляжи. Высшей точкой массива является гора Гала, высотой 1342 метра..

Горный массив Адехе (исп. Macizo de Adeje), так называемая Территория Света (Territorio de la Luz), расположен в южной части острова. Здесь можно увидеть примеры взрывного вулканизма. Сформированное в результате мощнейших извержений в Лас-Каньядас, с выбросом огромных камней и вулканического пепла, это геологическое образование сложено пемзой и спёкшиймся туфом, самые древние породы на острове, возрастом более 11 млн лет. Этот массив сильнее всего пострадал от процессов эрозии, которые на протяжении всего этого времени стачивали его скалы и уносили продукты размыва в океан. К настоящему моменту он в значительной степени уже утратил свой первоначальный облик. На части территории происходили гидромагматические взрывы, что привело к образованию Маонтанья-Роха и Монтанья-Пелада. Здесь находится так называемое «Ущелье Ада» — небольшая расщелина, которая является не только местом паломничества туристов, но и также вызывает значительный интерес у геоморфологов и ботаников. Высшей точкой массива является гора  высотой 1001 метр.

Горные хребты 
На Тенерифе существует три основных горных хребта, которые расположены по трём осям острова. Самый крупный из них — «Спинной хребет» (исп. Cordillera Dorsal или Dorsal of Pedro Gil), начинается от горы Ла-Эсперанса высотой 750 метров и тянется практически через весь остров до кальдеры де-Лас-Каньядас, самая высокая точка которой — пик Исанья, имеет высоту 2350 метров над уровнем моря. Эта структура образовалась в процессе базальтовых извержений через трещины вдоль длинной оси острова.

«Хребет Абеке» представляет собой цепочку вулканов вдоль другой оси острова, которые соединяются с пиком Тейде-Пико Виехо центрального горного массива Тено. Здесь находится вулкан , последнее извержение которого состоялось в 1909 году.

«Хребет де-Адехе» («южный хребет») идёт вдоль третьей оси острова и является самым разрушенной процессами эрозии структурой. Вдоль хребта можно встретить остатки вулканических конусов и камней, разбросанных в южной части острова.

Также в хвосте острова находится небольшой хребет Анага (исп. Macizo de Anaga), который проходит с востока на запад, разделяя долины Сан-Андреас на юге и  на севере.

Долины и овраги 
Долины являются ещё одной особенностью острова. Две долины Тенерифе, в противоположных частях острова, являются прекрасными примерами крупных оползней, происходивших на острове во время его формирования. Приблизительный возраст долины , в южной части Тенерифе, составляет 800 тысяч лет. А оползень, в результате которого образовалась долина Оротава (исп. Valle de la Orotava), произошёл примерно 500 тысяч лет назад. Её средняя ширина составляет 9 километров. С высоты 2400 метров над уровнем моря она опускается до побережья, образуя большой амфитеатр, открытый в сторону северной части Тенерифе и Атлантического океана. На близкой к морю территории Мальпаис-де-Гуимар можно увидеть «вулканические» растения Канарских островов, такие как бальзамический и канарский молочай.

В разных частях острова встречаются и другие долины, но за их образование отвечают иные процессы. Как правило, они располагаются между холмами и представляют собой скопления осадков с близлежащих склонов или просто широкие овраги, которые в ходе своей эволюции стали типичными долинами.

Также Тенерифе имеет большое количество ущелий, которые являются характерным элементом ландшафта острова. Причиной их образования являются процессы эрозии, благодаря поверхностному стоку дождевых вод. Наиболее крупными являются ущелья Руис, Фасния, Гуимар, Инферно и Эркес. Все они объявлены особо охраняемыми природными зонами Канарских островов.

Береговая линия 

Берега острова большей частью скалистые и крутые, особенно на северной стороне острова. Тем не менее, на острове есть около 67,14 км превосходных песчаных пляжей, таких как , которые уступают лишь пляжам соседнего острова Фуэртевентура. На северной стороне острова преобладают галечные пляжи и пляжи с чёрным песком, в то время как на пляжах южной и юго-западной стороны пляжи покрыты гораздо более мелким и более светлым песком, приносимым ветром из Африки. По мере развития туризма, власти занялись благоустройством пляжей в курортных зонах и на многие из них был завезён песок белого цвета. Таким образом, здесь можно увидеть как привычные белоснежные, так и удивительные чёрные пляжи.

Вулканические трубки 
Среди различных геологических особенностей острова в довольно большом количестве встречаются лавовые трубки, которые представляют собой туннели в земле, по которым во время извержения текла лава. Из-за неравномерного остывания верхний слой лавового потока застывал гораздо быстрее, в то время как внутри лава по-прежнему оставалась горячей и продолжала течь. Когда извержение прекращалось, уровень лавы в туннеле понижался и в земле оставались длинные пустоты в виде подземных туннелей. Среди множества обнаруженных на острове лавовых трубок наиболее выделяется пещера Ветра, расположенная неподалёку от города Икод-де-лос-Винос, которая считается самой крупной лавовой трубкой в Европе и одной из крупнейших в мире.

Экономика 
Остров Тенерифе имеет самый высокий ВВП среди других Канарских островов — бюджет кабильдо Тенерифе в 2008 году составил 906 млн евро. Структуру экономики можно условно поделить на пять основных секторов. Поскольку экономика острова основана на туризме, сфера услуг получила здесь максимальное развитие, — её доля составляет 78,08 % от всего экономического потенциала. Тем не менее, остальные сектора являются не менее значимыми для сбалансированного развития экономики. Сырьевой сектор, несмотря на свои крайне скромные размеры — 1,98 % от общего объёма продукции, крайне важен для устойчивого развития острова. Доля следующего по важности, энергетического сектора, составляет 2,85 % — здесь особое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии. Развитие новых технологий обеспечивает всё больший интерес инвесторов к промышленному сектору экономики острова (5,80 %), в котором в последнее время наблюдается активный рост. Строительный сектор экономики (11,29 %) имеет стратегический характер, поскольку, являясь наиболее стабильным из всех пяти секторов, даёт многочисленные возможности для развития экономики. Ввиду всего этого на острове расположена штаб-квартира  Канарских островов — старейшая финансовая организация Канарского архипелага с сетью из более чем двухсот офисов, разбросанных по всем островам и с более чем 1600 сотрудниками.

Туризм 
Туризм, ныне являющийся основой экономики, начал развиваться на острове ещё в XIX веке и был связан с притоком туристов, в первую очередь англичан, проявлявших интерес к сельскому хозяйству острова.
Обладая хорошими климатическими условиями, остров привлекает порядка 3 миллионов туристов в год. Интенсивное развитие туризма началось в 1950-е годы, и за последние десятилетия выстроено множество отелей. Основная масса туристов посещает Санта-Крус-де-Тенерифе и Коста Адехе (Costa Adeje) — курорт, расположенный на юго-западе Тенерифе.

Больше всего туристов приезжает из Англии — более 1 миллиона человек в 2017 году. Вторая строчка рейтинга — туристы из Германии. Тенерифе — это остров, который принимает больше всего туристов на Канарских островах, общее число туристов на которых превышает 5 миллионов в год.

В феврале 2020 года в отеле H10 Costa Adeje Palace с 1000 туристами ввели карантин из-за вируса

Сельское хозяйство и рыболовство 
Кроме этого, небольшую часть дохода Канарам приносит выращивание бананов, другие виды сельскохозяйственных культур, выращиваемых в том числе на экспорт, и появившиеся новые виды продукции. Сельское хозяйство долгие годы было основным видом экономической деятельности на Канарах. Вино, производимое из винограда, который рос на неорошаемых склонах, было основным продуктом сельского хозяйства вплоть до 1853 года. В том году большая часть виноградников пострадала от виноградной тли, и производство было переориентировано на производство кошенили. Со временем производство кошенили уменьшалось (она вытеснялась синтетическими красками), и в конце XIX века оно было заменено выращиванием бананов, помидоров, картофеля и других овощей и фруктов. Бананы, которые являются основным продуктом на Канарах, защищены на испанских рынках от конкуренции с иностранными бананами. Помидоры выращиваются для экспорта, в период между ноябрём и апрелем, выращивание цветов и растений является новой отраслью сельского хозяйства. Зерновые культуры в основном импортируются.

Торговля и промышленность

Транспорт 
Имеется сеть автодорог (включая две магистральных) и два международных аэропорта — северный Лос-Родеос (TFN) и Южный Рейна София (TFS), который носит имя королевы Софии (был открыт в 1978 году).

Общественный транспорт на острове обеспечивается обширной сетью автобусов, который обслуживается компанией Междугородный транспорт Тенерифе (TITSA) (исп. Transportes Interurbanos de Tenerife), в чьём автопарке присутствуют новейшие автобусы с телевизорами и кондиционерами воздуха, а также трамваем, который курсирует между Санта Крузом и Ла Лагуной. Планы относительно небольшой железной дороги, которая соединяла бы столицу и южную часть острова, были утверждены двумя сторонами: Советом Тенерифе и правительством Канарских островов. Поскольку план до сих пор не согласован с центральным испанским правительством, сроки строительства не известны.

Достопримечательности 

 Тейде — вулкан на острове Тенерифе, самая высокая точка Испании и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Находится на территории Национального парка Тейде. Высота — 3718 м, относительная высота над дном Атлантического океана — 7500 м, является высочайшей вершиной в этом океане. Остров Тенерифе является третьим по объёму вулканическим островом в мире, кратер вулкана 17 км является также третьим в мире (первые два находятся на Гавайских островах).
 Обсерватория Тейде — одна из первых международных астрономических обсерваторий, основанная в 1964 году. Находится близ одноимённого вулкана.
 Аудиторио Тенерифе — одно из самых известных и узнаваемых зданий в Испании, символ города Санта-Крус-де-Тенерифе и одна из главных достопримечательностей Канарских островов.
 Город Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Испании.
 Базилика Канделарии — Храм освящён в честь Девы Марии, Богоматери Канделарии, покровительницы Канарских островов и является крупнейшим святилищем на Канарских островах. Храм является центром паломничества.
 Пирамиды Гуимар — на острове расположено шесть ступенчатых пирамид неизвестного происхождения. Раскопками занимался известный норвежский первопроходец Тур Хейердал. Вокруг пирамид создан музей со значительной экспозицией, посвящённой Туру Хейердалу, среди экспонатов — копия лодки Ра-II
 Acantilado de los Gigantes — Курортный город Лос Гигантес на юго-западе острова. Отличается тем, что высота береговых скалистых обрывов местами достигает 500 метров над уровнем океана.
 Инфьерно — природный заповедник, до 2009 года — популярный туристический маршрут.
 Маска — старинная канарская деревня и ущелье на западе острова. Самый популярный пеший туристический маршрут на острове.
 Старинный город Пуэрто-де-ла-Крус, расположенный в живописной местности северной части острова с реликтовым растительным сообществом монтеверде, представляющим собой пояс вечнозеленых лиственных лесов. В городе расположен крупный зоологический парк Лоро-парк (парк попугаев и дельфинарий), ботанический сад и сад орхидей.
 Siam Park — аквапарк в Коста-Адехе.
 Лоро-парк или Парк попугаев — один из самых значительных и посещаемых зоопарков, расположенных на острове.
 Ла-Оротава — Город с хорошо сохранившимся историческим центром.
 Помимо популярных мест, на острове ещё много малоизвестных достопримечательностей, таких как природные бассейны, чёрные пляжи на севере, пешеходные маршруты в Анаге и парк Тено.

Примечания

Литература 
 Санько Л. А., Малышев А. И., Волчек Е. Н. Минералогические особенности и вещественный состав некоторых пород вулкана Тейде (о. Тенерифе, Испания) // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти ПН Чирвинского. — 2015. — №. 18. — С. 44-52.

Ссылки 

 Island Government of Tenerife
 
 
 

 
Гуанчи